Foi a sétima edição do segundo principal torneio de clubes de futebol do continente africano. O FUS Rabat de Marrocos, foi o campeão do torneio.

Equipes Classificadas

Rodadas de Qualificação

Fase pré-eliminatória

Primeira pré-eliminatória

|}

Segunda pré-eliminatória

|}

Play-offs
Nesta rodadas o 8 ganhadores das Segunda pré-eliminatória, jogavam contra os perdedores da Liga dos Campeões da CAF de 2010, para avançar a fase de grupos

|}

Fase de Grupos

Grupo A

Grupo B

Semi finais

|}

Finais

Ida

Volta

Agregado

|}

Campeão

Ver Também
Copa das Confederações da CAF
Liga dos Campeões da CAF de 2010
Supercopa Africana de 2011

Ligações externas 
 
 

 2010
2010 no futebol